Хьюго Грррл (; настоящее имя Джордж Фаулер (), 1 апреля 1991, Крайстчерч, Новая Зеландия) — новозеландский дрэг-кинг, комик, продюсер кабаре, известный своими победами в первом сезоне «House of Drag». Вступив в соревнование, Хьюго Грррл стал победителем и первым транс-мужчиной, принявшим участие в реалити-шоу Drag Race.

Карьера 
Закончив учебу, Фаулер работал по ночам в барах. У Джорджа был кризис гендерной идентичности и когда Джорджу было 20, появился персонаж Хьюго Грррл. Он бросил работу и начал карьеру драг-кинга. В 2016 году Хьюго Грррл создал свои хорошо известные шоу «Naked Girls Reading» и «The Pun Battles». В шоу «Naked Girls Reading» абсолютно обнаженные женщины читают вслух литературу. «The Pun Battles» - это шоу, буквально заполненное каламбурами, обычно это битва двух комиков с игрой слов. Оба шоу обрели успех и популярность и Хьюго Грррл решил отправиться в тур по всей стране.

Личная жизнь 
Джордж Фаулер родился в Крайстчерче. Оба его родителя были учителями английского языка. В 17 лет он переехал в Веллингтон, чтобы не только изучать юриспруденцию и театральное искусство, но и стать частью гей-сцены.

Фильмография 

 2018, TVNZ Breakfast (играет себя)
 2018, Seven Sharp (играет себя)
 2018, House of Drag (играет себя)

Шоу и туры 

 The Pun Battle
 Naked Girls Reading

Награды 

 2017 Wellington Comedy Awards Best Producer (победил)
 2018 Wellington Comedy Awards Best Producer (победил)
 2018 Wellington Comedy Awards Best MC (победил)
 2018 Wellington Comedy Awards Outstanding Achievement (победил)
 2018 Wellingtonian of the Year Arts Category (Номинирован)

Примечания 

Трансгендерные и транссексуальные мужчины
Артисты, известные под псевдонимами